Het seizoen 1976/77 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 4 september 1976 en eindigde op 5 juni 1977. 

KRC Harelbeke won in Vierde Klasse A, K. Wuustwezel FC won in Vierde Klasse B, KFC Herentals won in Vierde Klasse C en RA Marchiennoise des Sports won in Vierde Klasse D.

Naamswijzigingen
 FC Zwarte Leeuw kreeg de koninklijke titel en werd KFC Zwarte Leeuw.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Stade Leuven (rechtstreeks uit 3A)
 RRC Tournai (rechtstreeks uit 3A)
 Léopold Club Bastogne (rechtstreeks uit 3B)
 KFC Herentals (rechtstreeks uit 3B)
 KAV Dendermonde (eindronde)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 R. Cappellen FC
 K. Wuustwezel FC

Brabant
 RCS La Forestoise
 Wolvertem SC

Limburg
 Bilzerse VV

Oost-Vlaanderen
 KMSK Deinze

West-Vlaanderen
 SK Oostnieuwkerke

Henegouwen
 US du Centre

Luik
 R. Blegny FC
 R. Prayon FC

Luxemburg
 Racing Athletic Florenvillois

Namen
 Wallonia Association Namur

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 KRC Harelbeke (kampioen 4A)
 K. Wuustwezel FC (kampioen 4B)
 KFC Herentals (kampioen 4C)
 RA Marchiennoise des Sports (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 RUS Lessinoise (rechtstreeks uit 4A)
 KVC Deerlijk Sport (rechtstreeks uit 4A)
 SK Oostnieuwkerke (rechtstreeks uit 4A)
 R. Cappellen FC (rechtstreeks uit 4B)
 K. Tubantia Borgerhout FC (rechtstreeks uit 4B)
 Wolvertem SC (rechtstreeks uit 4B)
 SV Mol (rechtstreeks uit 4C)
 RCS Verviétois (rechtstreeks uit 4C)
 RFC Union La Calamine (rechtstreeks uit 4C)
 FC Farciennes (rechtstreeks uit 4D)
 Racing Athletic Florenvillois (rechtstreeks uit 4D)
 AS Herstalienne (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Noot: RCS La Forestoise en VC Zwevegem Sport eindigden op een gedeelde tweede plaats. Om te bepalen wie mocht deelnemen aan de eindronde voor tweede gerangschikte ploegen werd een testwedstrijd gespeeld. Deze wedstrijd werd gewonnen door RCS La Forestoise met 0-4.

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Eindronde tweede gerangschikten
De vier teams die op de tweede plaats eindigden speelden een eindronde. Vanaf dit seizoen werd een knock-out systeem toegepast. Indien er een extra plaats zou vrijkomen in een hogere reeks, dan promoveerde de winnaar van de eindronde promoveren. Er was echter geen bijkomende promovendus.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. De winnaars speelden de finale.

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie kans maakte op promotie in geval van een vrijgekomen plaats.

Eindronde kampioenen Vierde Klasse
De vier teams die kampioen werden in hun reeks speelden onderling een eindronde om te bepalen wie de winnaar van Vierde Klasse zou worden.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. De winnaars speelden de finale.

Heen

Terug

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie de kampioen van Vierde Klasse werd.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4